Waśko ist der Familienname folgender Personen:
 Piotr Waśko (1961–2023), polnischer Politiker
 Ryszard Waśko (* 1948), polnischer Multimediakünstler, Fotograf, Filmemacher, Maler und Kurator

Siehe auch:
 Wasko